Чуч-Мяуч (сокр. от Чучело-Мяучело, ) — мультсериал производства студии «Союзмультфильм», созданный на основе стихотворения поэта Михаила Яснова. Премьера состоялась на стриминговом сервисе Premier. 17 октября 2022 года премьера мультсериала состоялась на федеральном детском телеканале Карусель.

Сюжет 
Маруся Барулина (Алиса Смирнова) и волшебный кот Мяуч (Михаил Башкатов) живут в Сочинской многоэтажке, рядом с которой соседствует «Магазин диковинных вещей» Эммы Карловны (Ольга Шорохова). Маруся загадывает Мяучу желание, и у них начинаются волшебные приключения, в которые попадают также и друзья Маруси и Мяуча — умница Варя (Варя Комкова) и робкий Миша (Дамиан Хохлов). Что бы ни натворила эта троица вместе с Мяучем, они всегда всё возвращают на свои места.

Персонажи

Главные 

 Мяуч Волшебный (Meowgic Witcherson) — волшебный чёрный кот, точный возраст которого неизвестен. Мяуч обладает волшебным даром исполнять желания, однако лишь два за день, и те каждый раз по-своему.
 Маруся Львовна Барулина (Marcy «Goodgirl» Brightson) — девочка шести лет, полноправная хозяйка Мяуча. Скрытая а́нгелочка доброты и любви. Не признаётся родителям, что дружит с демоницей Верочкой.
 Варя Кораблёва (Valerie Straight) — девочка шести-семи лет, лучшая подруга Маруси. Увлекается изобретениями и наукой. Фанатка (но не влюблена в него) Пети Семенкова.
 Влюблена в Федю (Ted), внучатого племянника Вадима Петровича, но ещё нет никакой информации про него. Иногда он приходит по велению Маруси.
 Миша Кораблёв (Mikey Straight) — мальчик пяти-шести лет, младший брат Вари и бойфренд Маруси. Занимается скрипкой.
 Эмма Карловна (Madame Emma Carol) — владелица «Магазина диковинных вещей». Бывшая хозяйка Мяуча, в первой же серии доверила его Марусе.
 Арина Сергеевна Барулина (Arina «Energy» Brightson) — женщина тридцати лет, мама Маруси. Фитнес-тренер. Скрытая ангелина радости и движения.
 У Арины есть бесчисленные помощники, которые, как правило, живут максимум неделю, но про них нет другой информации.
 Лев Вячеславович Барулин (Leo «Harmony» Brightson) — мужчина тридцати одного года, папа Маруси и супруг Арины. Увлекается готовкой и выпечкой. Скрытый ангел спокойствия и прощения.
 Татьяна Кораблёва (Tatiyana Straight) — мама Вари и Миши. Увлекается вязанием.
 Также у Вари и Миши есть папа и бабушка, о которых ещё ничего не известно.
 Вадим Петрович (Janitor Vadim Peterson) — дворник. Старается думать о детях как можно лучше.
 Фрэнки (Franky) — темнокожая преподавательница в Марусином классе. Обожает Марусю! Верит в чудо и уже в 53ьей серии догадывается о способностях Мяуча.
 При этом нет информации ни про Фрэнки, ни про её начальника, который был показан в пятой серии (лишь в Марусиных мыслях).

Второстепенные 

 Антоша (Tony) — дракон. Был нарисован мелками на асфальте.
 Зелёнка (Greeny) — дракон. Питомец для Вари и Миши.
 Звёздочка (Star) — Марусин подарок на день рождения Арины, но была заменена.
 Даруся (Darcy) — фея, гёрлфренд Мяуча. Зубной врач.
 Боба (Booby) — Марусин плюшевый медведь.
 Кеша (Perry) — попугай из книжки.
 Пончик (Doughnut) — щенок, питомец дальних родственников Вари и Миши.
 Микробы — что-то, что поселилось на немытом яблоке. Они любят воду.
 Деревья — будучи быстрыми, хотели только играть, позабыв о своих потребностях.
 Филя (Philly) — эльф. Прибыл из Марусиного детства.

Производство и премьерный показ 
Киностудия «Союзмультфильм» и видеосервис Premier создали анимационный сериал по мотивам советского мультфильма режиссера Инессы Ковалевской «Чучело-Мяучело».

Изначально на роль Мяуча хотели взять Прохора Чеховского, пока продюсеры не поняли, что нужен более известный актёр.

Мультфильм выполнили в технике 2D-перекладки.

Премьера состоялась 14 апреля на видеосервисе Premier, на телевидении — 18 апреля на телеканале «Мультиландия».

Запланировано создание 78 серий по 7 минут. В какой-то момент Алиса Смирнова объявила, что работа над третьем сезоном уже идёт.

Актёры озвучания

Съёмочная группа

Список серий

Условные обозначения

Примечания

Ссылки 
 Чуч-Мяуч на сайте студии Союзмультфильм
 Чуч-Мяуч на стриминговом сервисе Premier

Мультсериалы студии «Союзмультфильм»
Мультсериалы России
Мультсериалы России 2021 года
Мультсериалы о детях
Мультсериалы о котах